Scituate (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Scituate (Rhode Island), població dels Estats Units a l'estat de Rhode Island.